Aloée peut faire référence à :
 Aloée fils de Poséidon, père adoptif des Aloades ;
 Aloée fils d'Hélios, roi de Sycionie.

Voir aussi